La rivalité opposant l'AS Salé aux FAR de Rabat est due au fait que ces clubs font partie des plus anciens du royaume. La création de l'AS Salé remonte à 1928 tandis que celle des FAR de Rabat date de 1958 soit trente ans après. La dernière confrontation entre ces deux clubs date au  et se terminant par une victoire des FAR de Rabat.

Histoire

Origine de la rivalité

Liste des rencontres 
Voici une liste des confrontations entre les deux clubs :

Statistiques

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
  Coupe du Trône 2012 : ASS 2-2 AS.FAR (tous les buts du match)
  ASS 2-2 AS.FAR : la séance des tirs au but (3-4)

Rivalités dans le football au Maroc
AS Salé
Association sportive des Forces armées royales